Бельтрам () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Бельтрам, Арно (1973—2018) — офицер Национальной жандармерии Франции, обменявший себя на заложников и погибший от рук террориста.
 Бельтрам, Северин (род. 1979) — французская теннисистка, победительница 18 турниров ITF (восемь — в одиночном разряде).

См. также 
 Бельтран
 Бельтрами
 Бельтракки